Эрифры — древнегреческий топоним. Может означать:

 Эрифры — древний город в Беотии.
 Эрифры (Иония) — древний город в Ионии.
 Эритре — современный малый город в Греции.